Список крупнейших экспортёров Урала и Западной Сибири («Уральский экспорт - 100») составляется аналитическим центром «Эксперт» по результатам экспортной деятельности компаний Урало-Западно¬сибирского региона (Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Курганской, Тюменской областях, включая автономные округа, Пермском крае, республиках Башкортостан и Удмуртия). Компании ранжируются по экспортной выручке, выраженной в долларах США. Источником информации для составления рейтинга служат данные статистики по внешней торговле; данные компаний, полученные в ходе анкетирования; отчёты эмитентов. Список публикуется ежегодно еженедельником «Эксперт-Урал» с 2004.

Список по итогам 2015 года 

16-й список по итогам 2015 года опубликован журналом в № 17-19 (686), 25 апреля — 15 мая в 2016 году.

Список по итогам 2014 года 

Список по итогам 2014 года опубликован журналом в № 44 (664), 26 октября — 2 ноября в 2015 году.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рейтинг крупнейших экспортёров Урала и Западной Сибири «Уральский экспорт-100» аналитического центра «Эксперт»
 «Уральский экспорт-100» из журнала «Эксперт-Урал» по итогам 2015 года

См. также 
 Список крупнейших компаний России по версии журнала «Эксперт»

Экспортёры
Урал